Пэт Смир (при рождении Джордж Рутенберг (); род. 5 августа 1959) — американский гитарист, который выступал со многими известными группами, такими как The Germs и Nirvana. В настоящее время Смир является гитаристом группы Foo Fighters.

The Germs (1977—1980) 
Родился в 1959 году в Уэст Лос-Анджелесе. Его отец был еврейским эмигрантом из Германии и фотографом по профессии, мать — учительница смешанного афроамериканского и чероки происхождения. Будучи подростком, в 1977 году Пэт Смир встретил Дерби Крэша, вместе они основали The Germs, пригласив басистку Лорну Дум и барабанщицу Dottie Danger (псевдоним Белинды Карлайл).

Карлайл вскоре была заменена Доном Боллсом, и в 1979 году группа выпустила свой первый альбом, (GI). Спродюсированный Джоан Джетт, в настоящее время альбом расценивается как этап в истории панк-рока. The Germs продержались ещё год до их окончательного распада в 1980 году после того, как Дэрби Крэш покончил жизнь самоубийством. После The Germs, Смир имел короткое сотрудничество с панк-группой The Adolescents.

1980-е 
Пэт продолжил играть с Ниной Хаген и записал два сольных альбома : So You Fell in Love with a Musician… и Ruthensmear. Вскоре Смир познакомился с Кортни Лав.

Nirvana (1993—1994) 
В 1993, Пэт Смир получил приглашение от фронтмена Nirvana Курта Кобейна присоединиться к группе. Вначале Смир подумал, что это был его друг, Карлос Нюнз, который решил разыграть его, но несколько дней ранее Лав сообщила ему, что Кобейн собирается пригласить его. Пэт немедленно принял приглашение и сыграл свой первый концерт с Nirvana на передаче Субботним вечером в прямом эфире 25 сентября 1993. Он пробыл в туре с Nirvana около шести месяцев. Смир также принял участие в таких записях, как Live and Loud (Nirvana), MTV Unplugged in New York, From the Muddy Banks of the Wishkah, Nirvana (альбом) и With The Lights Out.

Пэт покинул группу вместе с её распадом после смерти Курта Кобейна.

Foo Fighters (1994—1997) 
Вскоре после смерти Кобейна, барабанщик Nirvana, Дэйв Грол сформировал группу, названную Foo Fighters. Смир стал участником группы с самого начала, но, так как первый альбом являлся сборником демозаписей, записанных Гролом самостоятельно, Пэт не принимал участия в записи альбомов до выхода The Colour and the Shape в 1997 году. В этом же году Смир покинул группу: он объявил о своем уходе во время живого выступления в Radio City Music Hall, прямо перед MTV Video Music Awards.

1997—2006 
Во время отсутствия в Foo Fighters, Смир продюсировал дебютный альбом группы Harlow’s, изредка участвуя в телевизионных передачах.

Он был нанят в качестве консультанта в кинофильме о The Germs и Дэрби Крэше, названном What We Do Is Secret, как и одна из наиболее известных песен группы. Фильм был выпущен на кинофестивале в Лос Анджелесе 23 июня 2007. В фильме роль Смира исполняет актёр Рик Гонсалес.
В 2005 году Смир давал концерты вместе со снова собравшимися The Germs, пригласив актёра Уэста Шейна (играющего роль Дэрби Крэша в фильме) в качестве фронтмена.

В мае 2006, Foo Fighters анонсировали свой акустический тур по Северной Америке. Также группа сообщила, что Смир примет участие в туре. Смир также выступил с ними на The Tonight Show with Jay Leno в сентябре 2006. 21 и 22 октября, 2006 Пэт выступил с группой на благотворительном концерте Bridge School, орзанизованном Нилом Янгом. Вдобавок Смир принял участие в живой записи Foo Fighters Skin and Bones. В августе 2007 он появился на сцене вместе с группой на V Festival в Великобритании, на стадионе Meadowbank в Эдинбурге и в парке Marlay в Дублине.

Foo Fighters (2007-настоящее) 
9 сентября 2007 Смир сыграл с Foo Fighters на их выступлении на MTV Music Video Awards, принял участие в качестве гитариста в их туре в поддержку альбома Echoes, Silence, Patience & Grace. Пэт также участвовал в записи песни «Let It Die» из того же альбома. 13 октября 2007 Смир появился с Foo Fighters на передаче Субботним вечером в прямом эфире, сыграл с группой на сцене MTV Europe Music Awards, подтверждая своё возвращение в Foo Fighters как постоянный участник.

Во время ныне записанных альбомных сессий Foo Fighters с продюсером Бутчем Вигом Пэт Смир окончательно вернулся в группу. Фото и видео материалы, опубликованные на странице группы в Twitter, подтверждают, что он принял участие в записи новых песен.
Новый альбом Foo Fighters получил название «Wasting Light».

Дискография

С группой The Germs 
 Forming/Sexboy (live) 7", 1977, What? Records
 Lexicon Devil (EP)|Lexicon Devil 7" EP, 1978, Slash Records
 (GI) LP, 1979, Slash Records
 The Decline of Western Civilization Soundtrack (live tracks) LP, 1980, Slash Records
 What We Do Is Secret (EP) 1981, Slash Records
 Live At The Whisky, First Show Ever LP, 1981, Mohawk/Bomp Records
 Germicide (album)|Germicide LP, 1985, ROIR
 Germs (MIA) — The Complete Anthology LP, 1993, Slash/Rhino Records

Соло 
 Ruthensmear 1988, SST Records
 So You Fell in Love with a Musician… 1992, SST

С группой Nirvana 
 Live and Loud (Nirvana) (1993) 
 MTV Unplugged in New York (1994) 5 раз платиновый
 From the Muddy Banks of the Wishkah (1996) Платиновый
 Nirvana (2002) Платиновый
 With the Lights Out (2004) Платиновый

С Майком Уаттом 
 Ball-Hog or Tugboat? (1995)

С группой Foo Fighters 
 The Colour and the Shape (1997) Платиновый
 Skin and Bones (2006)
 Echoes, Silence, Patience & Grace (2007) Золотой — гитара в песне «Let It Die»
 Wasting Light (2011)
 Sonic Highways (2014)
Medicine At Midnight (2021)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Пэта Смира
 Rekindling the Punk Flame, статья
 Интервью с Пэтом Смиром

Выпускники Университетской старшей школы в Лос-Анджелесе
Рок-музыканты США
Гитаристы США
Ритм-гитаристы
Музыканты Nirvana
Музыканты Foo Fighters
Гранж-музыканты
Исполнители SST Records
Члены Зала славы рок-н-ролла